Uttu, hči Enkija in Ninkure, je bila boginja tkanja v sumerski mitologiji. Predstavljali so jo kot pajka, ki spleta  mrežo življenja.

Klinopisni znak, ki se je uporabljal za pisanje njenega imena, se je uporabljal tudi za pisanje besede "pajek", kar kaže, da so si boginjo morda predstavljali kot pajka, ki tke  mrežo. Boginja se pojavlja predvsem v mitu Enki in Ninsikila, v katerem se upira spolnemu nadlegovanju svojega očeta Enkija tako, da se  zaprede v svojo mrežo. Enki jo poskuša z darili svežih pridelkov in obljubami, da se bo poročil z njo, pregovoriti, da ga spusti v svojo mrežo. Enki jo nato opije s pivom in posili. Uttu reši Enkijeva žena Ninhursaga, ki iz nje odstrani Enkijevo seme in ga poseje v zemljo. Iz njega skali osem novih rastlin, ki jih Enki kasneje poje.

Mitologija

Enki in Ninsikila
V nipurski različici mita Enki in Ninsikila je Uttu hčerka Enkija in Ninkure. V drugi različici mita je Ninkura mati Nin-Imme, ki ima z očetom Enkijem hčerko Uttu. Uttu odraste v "postavno in lepo" žensko. Enkijeva žena Ninhursaga jo opozori, da jo bo Enki skušal zapeljati, kot je to storil z vsemi drugimi hčerami. Uttu se zaprede v svojo mrežo, ko Enki uspe priti vanjo pa ga prisili, da obljubi, da se bo pred odnosom poročil z njo. Za poročno darilo od Enkija zahteva sadje in zelenjavo. Enki najde vrtnarja, ki v zameno za sadje in zelenjavo od Enkija zahteva, da mora njegove namakalne jarke napolniti z vodo. Ko jih Enki napolni, mu vrtnar mu da zahtevane pridelke.

Enkijevo darilo Uttu z veseljem sprejme v svojo mrežo. Enki nato Uttu opije s pivom in jo posili. Na njeno vpitje pride Ninhursaga, odstrani Enkijevo seme iz njenega telesa in ga poseje v zemljo. Iz njega sklije osem novih neznanih rastlin. Ko jih Enki zagleda, je nejevoljen, ker jih ne prepozna. Ko tja pride Isimud, Enkijev sukkal (osebni spremljevalec), rastline poimenuje in jih da Enkiju jesti. Pripoved se konča z izjavo, da je "Enki določil naravo trav" in jim dal "vedeti v njihovih srcih".

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Vira

 
 

Mezopotamska mitologija
Boginje obrti